Paul Anthony Pierce (ur. 13 października 1977 w Oakland) – amerykański koszykarz występujący na pozycji niskiego skrzydłowego. 

W 1995 wystąpił w meczu gwiazd amerykańskich szkół średnich - McDonald’s All-American.

Po trzecim roku studiów na uniwersytecie Kansas zgłosił się do draftu NBA 1998, w którym został wybrany z numerem 10 przez Boston Celtics. Wraz z drużyną Celtics zdobył mistrzostwo NBA w 2008. Wybrano go wówczas MVP finałów.

28 czerwca 2013, po 15 latach spędzonych w Bostonie, w wyniku wymiany kilku graczy przeniósł się do Brooklyn Nets.
17 lipca 2014 podpisał dwuletni kontrakt z Washington Wizards. Od lipca 2015 do czerwca 2017 zawodnik Los Angeles Clippers.

17 lipca 2017 podpisał ceremonialną umowę z Boston Celtics, aby móc zakończyć karierę jako Celt.

Osiągnięcia 

Na podstawie, o ile nie zaznaczono inaczej.

NCAA 
 Uczestnik rozgrywek:
 Elite Eight turnieju NCAA (1996)
 Sweet 16 turnieju NCAA (1996, 1997)
 turnieju NCAA (1996–1998)
 Mistrz:
 turnieju konferencji Big 12 (1997, 1998)
 sezonu regularnego Big 12 (1997, 1998)
 Most Outstanding Player (MOP=MVP) turnieju:
 Big 12 (1997, 1998)
 NIT Season Tip-Off (1998)
 Zaliczony do:
 I składu:
 All-American (1998)
 Big 12 (1998)
 turnieju Big 12 (1997, 1998) 
 III skład Big 12 (1997)
 Zespół Kansas Jayhawks zastrzegł należący do niego numer

NBA 
  Mistrz NBA (2008)
 Wicemistrz NBA (2010)
 MVP finałów NBA (2008)
 Uczestnik:
 meczu gwiazd (2002–2006, 2008–2012)
 Rookie Challenge (2000)
 konkursu rzutów za 3 punkty (2002, 2010, 2011)
 Zaliczony do:
 I składu debiutantów NBA (1999)
 II składu NBA (2009)
 III składu NBA (2002, 2003, 2008)
 składu najlepszych zawodników w historii NBA, wybranego z okazji obchodów 75-lecia istnienia ligi (2021)
 Zwycięzca konkursu rzutów za 3 punkty (2010)
 Zawodnik:
 miesiąca (marzec, grudzień 2001, kwiecień 2002, marzec 2012)
 tygodnia (25.03.2001, 02.12.2001, 7.04.2002, 8.12.2002, 26.01.2003, 14.12.2003, 11.01.2004, 6.02.2005, 13.03.2005, 12.03.2006, 16.12.2007, 30.12.2007, 22.03.2010, 20.12.2010, 7.03.2011, 6.02.2012, 2.04.2012)
 Debiutant miesiąca (luty 1999)
 Lider sezonu zasadniczego NBA pod względem:
 liczby punktów: 2001/02 (2 144)
 trafionych rzutów osobistych: 2002/03 (604)
 Klub Boston Celtics zastrzegł należący do niego numer 34 (luty 2018)

Reprezentacja 
 Uczestnik mistrzostw świata (2002 – 6. miejsce)

Statystyki 

Na podstawie Basketball-Reference.com

Sezon regularny

Play-offy

Rekordy 
 Kariery

 Klubu Celtics
Stan na 3 stycznia 2017, na podstawie, o ile nie zaznaczono inaczej.
 Najwięcej:
 celnych rzutów wolnych:
 (20) w meczu, podczas konfrontacji z New York Knicks (2.11.2002)
 (627) w sezonie (2005/2006) 
 (15) w jednej połowie spotkania, w konfrontacji z Miami Heat (1.03.2006)
 oddanych (753) rzutów wolnych w sezonie (2002/2003)
 przechwytów (9) w trakcie jednego spotkania, w konfrontacji z Miami Heat (3.12.1999)

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil zawodnika na NBA.com 
 Statystyki na Basketball-Reference.com 

Amerykańscy koszykarze
Koszykarze Boston Celtics
Koszykarze Brooklyn Nets
Koszykarze Washington Wizards
Koszykarze Los Angeles Clippers
Koszykarze NCAA All-American
McDonald’s High School All-Americans
Koszykarze Kansas Jayhawks
Koszykarze Parade High School All-Americans
NBA All-Stars
Urodzeni w 1977
Ludzie urodzeni w Oakland